Томаш Ликавский (; род. 28 июля 1971, Зволен) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Словакии участник 2-х Олимпиад (2004—2006).

Биография 
Дважды (в 2004 и 2006 годах) в составе национальной сборной принял участие в шахматных олимпиадах. Кроме того, в 2001 году представлял Словакию на командном первенстве Европы, которое состоялось в Леоне.

Самый высокий рейтинг Эло в карьере имел по состоянию на 1 октября 2005 года, достигнув 2514 очков занимал тогда 5-е место среди словацких шахматистов.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словакии